Szwajcaria:
 Augst – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Liestal

Osoby:
 Klaus-Dieter Augst – niemiecki piłkarz
 Oliver Augst – niemiecki kompozytor
 Wilhelm Augst – niemiecki polityk